Worley (Idaho), plaats in de Verenigde Staten
 Worley (bedrijf)
 Tessa Worley (1989), Frans alpineskiër